Mokke is informeel Vlaams voor een meisje of jonge vrouw, vergelijkbaar met het Nederlandse woord "mokkel". Er zijn verschillende producten die de naam "Mokke" dragen, hoewel niet per se in dezelfde betekenis:

 Mokke, een blond bier van de Belgische brouwerij Pirlot
 Stout Mokke, een stout van de Belgische brouwerij Bieren Cabardouche
 Damse Mokke, een witschimmelkaas van de Belgische kaasmakerij Damse